Skønheden og udyret kan henvise til:

 Skønheden og udyret – Fransk folkeeventyr
 Skønheden og udyret (film fra 1946) – Jean Cocteaus filmatisering fra 1946
 Skønheden og udyret (tvserie) - 1987-90
 Skønheden og udyret (film fra 1983) – Dansk film af Nils Malmros fra 1983
 Skønheden og udyret (film fra 1991) – En tegnefilm af Disney fra 1991
 Skønheden og udyret (film fra 2017) – film fra 2017 instrueret af Bill Condon
 Skønheden og udyret (musical) – musicaludgave af Disney's tegnefilm

 Andet
 Beauty and the Beast (album) – et album med A-Moe